Ранчо лос Мембриљос има више значења:

 Ранчо лос Мембриљос (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Мембриљос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику